José María Rodríguez puede referirse a:

 José María Rodríguez Acosta (1878-1941), pintor español (granadino);
 José María Rodríguez Barberá (1947-), político español (valenciano), consejero de Interior del Gobierno de las Islas Baleares (durante 2003-2007), Delegado del Gobierno de España en las Islas Baleares (2012), y expresidente del Partido Popular de Palma de Mallorca
 José María Rodríguez Belforti «Belforti» (1981-), futbolista argentino;
 José María Rodríguez Rodríguez «'Mayía» (1849-1903), militar cubano;
 José María Rodríguez Rodríguez (1871-1946), médico y militar mexicano, miembro del Congreso Constituyente de México (1917);
 José María Rodríguez Vaquero «Chema Rodríguez» (1980-), jugador de balonmano español (palentino).
 José María Rodríguez (entrenador) «Chema» (1926-2003), entrenador de fútbol uruguayo.